

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Canby – comunità della Contea di Modoc, California
 Canby – città della Contea di Yellow Medicine, Minnesota
 Canby – città della Contea di Clackamas, Oregon

Persone
 Edward Canby – generale statunitense
 Louisa Hawkins Canby – moglie del precedente
 Henry Seidel Canby – professore universitario
 Vincent Canby – critico cinematografico